Hygrochloa är ett släkte av gräs. Hygrochloa ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräs
Hygrochloa